Термин фракционирование может означать:
 Химическое фракционирование
 Геологическое фракционирование
Фракционирование жиров

См. также 
 Стратификация (значения)
 Сепарация (значения)